Hahnenkamp steht für:

 einen Ortsteil der Stadt Rahden in Nordrhein-Westfalen
 einen Ort in der Gemeinde Horst (Holstein) in Schleswig-Holstein
 ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, siehe Hahnenkamp